Cernusco se poate referi la:

 Cernusco Lombardone
 Cernusco sul Naviglio

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)